Cseh Gábor (?) kajak-kenus, az 1936-os nyári olimpiai játékok résztvevője
 Cseh Gábor (1941) festőművész
 Cseh Gábor (1963) élelmiszeripari mérnök
 Cseh Gábor (?) birkózó